Celtic (automerk), een Frans automerk
Celtic (schip, 1901), een Brits passagiersschip
Een verzamelnaam voor diverse muziekstijlen, zie Keltische muziek
Celtic FC, een Schotse voetbalclub
Belfast Celtic, een Noord-Ierse voetbalclub